{{taxobox
| name = Hobartiidae
| regnum = Животные
| image file = 
| image_width = 
| image descr = '| phylum = Членистоногие
| classis = Насекомые
| ordo = Жесткокрылые
| subordo = Плотоядные жуки
| infraordo = Кукуйиформные
| superfamilia = Кукуйоидные
| familia = Hobartiidae| latin = 
| section name = Рода
| section text =
Hobartius 
Hydnobioides
| wikispecies = Hobartiidae
| commons = 
}}Hobartiidae — семейство насекомых из отряда жесткокрылых, насчитывающее 7 видов.

 Распространение 
Ареал семейства: Австралия и Южная Америка (Чили и Аргентина).

 Описание 
Антенны 11-члениковые, последние три членика объединены в булаву, брюшко с 7 парами дыхалец, лапки с пятью тарзомерами на всех конечностях (или у самцов задние лапки с 4). 

 Систематика 
 Семейство: Hobartiidae Род: Hobartius Sen Gupta & Crowson, 1966
 Вид: Hobartius chilensis Tomaszewska & Slipinski, 1995
 Вид: Hobartius eucalypti (Blackburn, 1892)
 Вид: Hobartius newtonorum Tomaszewska & Slipinski, 1995
 Вид: Hobartius niger Tomaszewska & Slipinski, 1995
 Вид: Hobartius tasmanicus Sen Gupta & Crowson, 1966
 Род: Hydnobioides Sen Gupta & Crowson, 1966
 Вид: Hydnobioides lawrencei Tomaszewska & Slipinski, 1995
 Вид: Hydnobioides pubescens Sen Gupta & Crowson, 1966

 Примечания 
Разноядные жуки
Семейства насекомых
Насекомые Австралии
Насекомые Южной Америки

 Литература 
 Sen Gupta, T.; Crowson, R.A. 1966: A new family of cucujoid beetles, based on six Australian and one New Zealand genera. Annals and magazine of natural history (13), 9''': 61-85.